Уступы (, мн.ч. — rupēs) — это детали рельефа Меркурия, по форме напоминающие земные уступы и обрывы. Они в основном получают названия кораблей науки, поскольку соответствующий древнеримскому Меркурию известный древнегреческий бог Гермес был покровителем путешественников, благодаря морским экспедициям которых и были заполнены многие белые пятна на карте земного шара.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Карта Меркурия с названиями на русском языке
 Номенклатура уступов Меркурия 

Поверхность Меркурия
Меркурий